

Letteratura
Konovalov – racconto del 1897 dello scrittore russo Maksim Gor'kij

Persone
Sergej Konovalov (1973) – allenatore di biathlon ed ex biatleta russo
Vladimir Konstantinovič Konovalov (1911-1967) – ammiraglio sovietico